Les guerres russo-persanes ou russo-iraniennes sont une série de guerres ayant eu lieu entre la Russie et l'Iran au cours des  :
 la guerre russo-persane de 1722-1723 ;
 la guerre russo-persane de 1796 ;
 la guerre russo-persane de 1804-1813 ;
 la guerre russo-persane de 1826-1828.

Guerre russo-persane